Die Basketball-Bundesliga-Saison 2015/16 (offiziell Beko Basketball-Bundesliga) war die 50. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Basketball der Männer. Die reguläre Saison startete am 1. Oktober 2015 und endete am 1. Mai 2016 mit dem 34. und letzten Spieltag. Die Play-off-Finalrunde um die Meisterschaft dauerte bis zum 12. Juni 2016.

Nach ihrem fünften Titelgewinn in den vergangenen sechs Spielzeiten starteten die Brose Baskets aus Bamberg als Titelverteidiger in die 50. Jubiläumssaison. Zum inoffiziellen Saisonbeginn im BBL Champions Cup am 27. September 2015 empfing der Meister der Saison 2014/15 in einer Neuauflage des Ligapokalfinales die EWE Baskets Oldenburg, den Sieger des Beko BBL-Pokals 2015. Zusammen mit Vizemeister FC Bayern München nahm der Meister zudem an der EuroLeague 2015/16 teil. Im Eurocup 2015/16 wurde die Liga durch die vormaligen Halbfinalisten Alba Berlin und ratiopharm ulm, den letztjährigen Tabellenvierten Telekom Baskets Bonn sowie nach dem Verzicht anderer zunächst gemeldeter Mannschaften die EWE Baskets Oldenburg und die MHP Riesen Ludwigsburg vertreten.

Zur Jubiläumssaison kehrten die Gießen 46ers, Gründungsmitglied der Liga und bis zum Abstieg 2013 ununterbrochen erstklassig, sowie die s.Oliver Baskets aus Würzburg nach direktem Wiederaufstieg in die Liga zurück. Die Artland Dragons zogen sich nach zwölfjähriger Erstligazugehörigkeit aus der höchsten Spielklasse zurück und führten den Spielbetrieb mit einer veränderten Organisation in der dritthöchsten Spielklasse ProB 2015/16 fort, so dass der vormalige Tabellenletzte Crailsheim Merlins mittels einer „Wildcard“ in der Spielklasse verbleiben konnte. Der Vorletzte TBB Trier zog sich nach einer Insolvenz vom Spielbetrieb zurück. Die Nachfolgeorganisation Gladiators Trier erreichte eine Lizenz für die zweithöchste Spielklasse ProA 2015/16.

Beim 46:43-Sieg der Basketball Löwen Braunschweig über Alba Berlin am 16. Januar 2016 wurde mit 89 Punkten die zweitschlechteste Punkteausbeute in der Geschichte der  Bundesliga erzielt.

Mannschaften

Abschlusstabelle 

in Klammern: M = Meister der Vorsaison / P = Pokalsieger der Vorsaison / A = Aufsteiger zu dieser Saison / WC = Wildcard

Play-offs 2015/16 

Übersicht der einzelnen Play-off-Runden
Viertelfinale

Brose Baskets (1) – s.Oliver Baskets (8) 3:0 (95:54, 108:71, 93:58) 
EWE Baskets Oldenburg (2) – ratiopharm ulm (7) 1:3 (81:90, 80:85, 87:85, 79:80) 
Fraport Skyliners (3) – Alba Berlin (6) 3:0 (83:64, 71:65, 87:66) 
FC Bayern München (4) – MHP Riesen Ludwigsburg (5) 3:2 (97:80, 74:93, 79:68, 69:75, 87:76) 

Halbfinale

Brose Baskets (1) – FC Bayern München (4) 3:0 (88:73, 90:76, 96:65) 
Fraport Skyliners (3) – ratiopharm Ulm (7) 1:3 (86:90, 72:83, 85:54, 72:73) 

Finale

Brose Baskets (1) – ratiopharm Ulm (7) 3:0 (101:82, 92:90, 92:65)

Meistermannschaft

Ehrungen 2015/16 

Quelle:

All-BBL Teams 
All-BBL First Team:
 G Brad Wanamaker (Brose Baskets)
 G Bryce Taylor (FC Bayern München)
 F Rickey Paulding (EWE Baskets Oldenburg)
 F Nicolò Melli (Brose Baskets)
 C Brian Qvale (EWE Baskets Oldenburg)

All-BBL Second Team:
 G Jordan Theodore (Fraport Skyliners)
 G Vaughn Duggins (EWE Baskets Oldenburg)
 F Darius Miller (Brose Baskets)
 F Daniel Theis (Brose Baskets)
 C Johannes Voigtmann (Fraport Skyliners)

Weblinks 
 Beko Basketball Bundesliga – Startseite – offizielle Webseite der Beko BBL
 Telekom Basketball – Startseite des Streaming-Portals Telekom Basketball

Einzelnachweise 

2015/16
Basketballsaison 2015/16